Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden meerdere overvallen gepleegd op gevangenissen om verzetsstrijders te bevrijden.

 Overval op het Huis van Bewaring I te Amsterdam (1 mei 1944) 
 Overval op het Huis van Bewaring I te Amsterdam (14-15 juli 1944)
 Overval op het huis van bewaring te Arnhem (11 juni 1944) 
 Overval op het Huis van Bewaring te Leeuwarden (8 december 1944)
 Overval op het Huis van Bewaring te Assen